Municipio de Ree puede referirse a alguno de los siguientes lugares en Estados Unidos:

 Municipio de Ree (Dakota del Norte), un municipio ubicado en el condado de Ward.
 Municipio de Ree (condado de Charles Mix, Dakota del Sur), un municipio ubicado en el condado de Charles Mix.